Разин, Виктор:
 Разин, Виктор Ефимович (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Разин, Виктор Мартемьянович (род. 1925) — доктор технических наук, профессор Томского политехнического университета.